Săcel peut désigner différentes localités de Roumanie :

 Săcel, une commune du județ de Harghita
 Săcel, une commune du județ de Maramureș
 Săcel, un village de la commune de Sântămăria, dans le județ de Hunedoara
 Săcel, un village faisnat partie de la ville de Săliște, dans le județ de Cluj
 Săcel, un village de la commune de Băișoara, dans le județ de Cluj